Верелст (Верельст; ) — нидерландская художественная династия.

Её представители (в хронологическом порядке):
 Верелст, Питер (1620—1678) — нидерландский художник, основатель династии.
 Верелст, Герман (1641—1702) — сын Питера.
 Верелст, Корнелис (1667—1734) — сын Германа.
 Верелст, Мария (1680—1744) — дочь Германа.
 Верелст, Симон (1644—1721) — брат Германа.

См. также 
 Верхелст (Verhelst)